Primera División 1973 (Chili)
 Primera División 1973 (Argentinië)
 Primera División 1973 (Uruguay)
 Primera División 1973 (Paraguay)
 Primera División 1972/73 - Spanje